Vysoká synagoga se nachází nebo nacházela na více místech:

 Vysoká synagoga v Praze
 Vysoká synagoga (Krakov)